O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 1976 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball.

Quadrangular final

Classificação do Quadrangular final 
Obs:O regulamento não previa critério de desempate para equipes que terminassem empatadas na primeira colocação.

Jogo 1

Jogo 2

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
 Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Esporte no Brasil em 1976
1976 no basquetebol